Horodiștea se poate referi la:
 Horodiștea, Botoșani
 Horodiștea, Iași

Toponime românești
Toponime slave
Împrumuturi lingvistice din limbile slave